Wilfley ist der Familienname folgender Personen:

 Link Wilfley (* 1979), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Xenophon P. Wilfley (1871–1931), US-amerikanischer Politiker